Chalus, avec ses variantes Châlus,  Chaslus, Chailus, Chaylus, Caslus, Casluz ou Chalous, voire Chaloos ou Salut, est un nom propre qui peut désigner plusieurs lieux, personnages réels ou de fiction, etc.

Concernant la prononciation du mot, dans la plupart des cas, la lettre -s-, placée en finale, est sonore.

Toponymie 
Chalus peut désigner des noms de lieux en France et en Iran :
 Chalus, une commune française située dans le département du Puy-de-Dôme ;
 Châlus, une commune française située dans le département de la Haute-Vienne ;
 canton de Châlus, une division administrative française du département français de la Haute-Vienne ;
 monts de Châlus (parfois appelés Massif des Cars), les premiers contreforts occidentaux du Massif central et des monts du Limousin ;
 Chalus ou Chaloos , une ville de la province du Mazandéran, au nord de l'Iran, en bordure de la Mer Caspienne ;
 comté de Chalus , une préfecture de l'État iranien, située dans la province du Mazandéran ;
 Chalus, un fleuve du Nord de l'Iran.

Monuments historiques français 
Chalus est un nom notamment porté par d'anciennes forteresses françaises :
 château de Chalus, un château en ruine, situé sur la commune de Chalus, dans le département français du Puy-de-Dôme, en Auvergne ;
 château de Châlus-Chabrol, un monument historique français situé à Châlus, une commune de Haute-Vienne, dans le Limousin ;
 château de Châlus-Maulmont (dénommé encore Tour du Fort), une ancienne forteresse située à Châlus, une commune française de Haute-Vienne, dans le Limousin.

Patronymie 
 
 Aymery de Châlus (ou Eyméric de Châtelus) (~1275-1349), un prélat catholique, archevêque de Ravenne, évêque de Chartres, et cardinal de l’Église catholique romaine ;
 Françoise de Chalus (1734-1821), duchesse de Narbonne-Lara, une des maîtresses du roi de France Louis XV ;
 René Augustin de Chalus (1764-1845), un comte et militaire français, chef chouan sous la Révolution française ;
 Jean-Baptiste-Pierre Chardon du Ranquet de Chalus (1766-1847), un homme politique français, maire de Chalus et conseiller général du Puy-de-Dôme ;
 Ary Chalus (1961-), un homme politique français, ancien maire de Baie-Mahault, député de la  de la Guadeloupe, et  du Conseil régional de la Guadeloupe ;
 Matěj Chaluš (né en 1998), footballeur tchèque.

personnage de fiction
 Aimery de Châlus, un personnage du jeu historique Via Temporis.

Autres 
Chalus peut aussi désigner :
 tourtière de Châlus, une spécialité culinaire traditionnelle, typique de la région des Monts de Châlus, en Limousin ;
 banque Chalus, un établissement bancaire régional français, en Auvergne.

Voir aussi 
 Chalusset, une ancienne commune française du département de la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine, qui, en l’An II de la Révolution, a fusionné avec celle de Jumilhac.

Homonymie de toponyme
Homonymie de monument